Колдершто́к — специальное приспособление, делавшее значительно легче поворот руля на корабле. Использовался до появления штурвала.

Колдершток представляет собой рычаг, расположенный вертикально, и соединённый с концом румпеля. Длинный конец рычага держал в руках рулевой, короткая часть рычага крепится к румпелю. Наклон колдерштока приводит к повороту руля.

Примечания

Ссылки 
 Эпоха Парусников — Словарь — Колдершток
Устройство парусного судна

Детали кораблей